Henry Nielsen kan henvise til flere personer:
 Henry Nielsen – Dansk skuespiller
 Henry Nielsen (modstandsmand) – dansk frihedskæmper
 Henry Nielsen (atlet) – Dansk løber
 Henry Nielsen (bokser) – Dansk bokser